Luo-ťiang je čínské místopisné jméno pro:

 Luo-ťiang (Fu-ťien) – městský obvod v provincii Fu-ťien;
 Luo-ťiang (S’-čchuan) – městský obvod v provincii S’-čchuan.